Károlyi József (1768–1803) Békés, majd Szatmár vármegye főispánja
 Károlyi József (1884–1934) legitimista politikus
 Károlyi József (1925–2005) válogatott labdarúgó